Tytthocope är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Wilson och Robert Raymond Hessler 1981. Tytthocope ingår i familjen Munnopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Tytthocope